Locus Solus, un roman de Raymond Roussel.
 Locus Solus, un album de John Zorn.
Locus Solus, une maison d'édition indépendante en Bretagne.